Diskdrake jest to bardzo prosty i intuicyjny program do podziału dysku na partycje dostępny w dystrybucji Mandriva (Mandrake). W programie dostępne są dwa tryby zaawansowania: standardowy i zaawansowany. Diskdrake jako jeden z niewielu programów,  potrafi po zmodyfikowaniu, skasowaniu lub utworzeniu partycji wprowadzić nowe ustawienia do pliku /etc/fstab, dzięki czemu po restarcie wszystkie partycje są widoczne.

Programy narzędziowe

en:Mandriva Linux#Installation, control and administration